Бернина може да се отнася за:

 Бернина – масив в Алпите (дял Ретийски Алпи);
 Бернина – връх в Алпите (в масив Бернина, 4049 м);
 Бернина – проход източно от масив Бернина (2238 м);
 Бернина – железопътна линия, преминаваща през проход Бернина.

Пояснителни страници